Ürög Pécs egyik városrésze a Mecsekoldalban Makár, Donátus és Patacs között
 Ürög (Irig, Ireg) település Szerbiában, a Vajdaságban, a Szerémségi körzetben.

Lásd még: Nagyürögd, Iregszemcse